Ochsenbruch steht für

 Ochsenbruch (Hunsrück), Naturschutzgebiet
 Ochsenbruch (Templiner Gewässer), Gebiet in der Uckermark
 Ochsenbruch (Werkhausen), Ortsteil der Ortsgemeinde Werkhausen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz